Rynia peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Rynia, village du powiat de Legionowo
 Rynia, village du powiat de Mińsk